Néomésie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Néomésie est un prénom féminin désuet.

Néomésie pourrait être un patronyme mais n'est pas attesté.

Sainte chrétienne
 néomésie et Aurélie (?), sœurs nées en Asie mineure, vierges légendaires qui auraient échappé à l'attaque des Sarrazins à Capoue ; fêtées le 25 septembre.

Références